Verkündigungsgruppe bezeichnet

 eine künstlerische Darstellung der Verkündigung des Herrn

 Verkündigungsgruppe (Berlin), eine entsprechende Skulptur in den Staatlichen Museen zu Berlin